Dag Bjørndalen – ex biatleta norvegese
 Ida Bjørndalen – pallamanista norvegese
 Nathalie Santer-Bjørndalen – allenatrice di biathlon, ex biatleta ed ex fondista italiana
 Ole Einar Bjørndalen – ex biatleta e fondista norvegese